Рунаж — река в России, протекает в Вологодской области, в Великоустюгском районе. Устье реки находится в 18 км по левому берегу реки Луженьга. Длина реки составляет 11 км.

Исток реки расположен в восточной части обширного Авдюжского болота в 33 км к юго-западу от Великого Устюга. Из западной части того же болота вытекают ручьи, принадлежащие бассейну Стрельны. Рунаж течёт по лесу на северо-восток, крупнейший приток — Уживец. Населённых пунктов по берегам нет.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000009906
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000990
 Код бассейна — 03.02.01.003
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Великоустюгского района
Бассейн Луженьги